Маамад (; מעמד) — термин еврейского происхождения.

  — стражи из коэнов и левитов, избиравшиеся для дежурства по очереди при общественных жертвоприношениях; восемь при Моисее, двадцать четыре при царе Давиде.
 Маамад — в хасидизме вид кружечного сбора, массового сбора денег на благотворительные цели
 Маамад — совет распорядителей еврейских испанско-португальских общин.

Примечания